Gleis steht für:

 Gleis, die Fahrbahn für Schienenfahrzeuge

Gleis ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Gleis (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Ralph Gleis (* 1973), deutscher Kunsthistoriker und Kurator

Siehe auch:
 Gleiß
 Gleise
 Kleis
 Klais
 Clais (Begriffsklärung)